Suckow può riferirsi a:
 Suckow – frazione del comune tedesco di Flieth-Stegelitz
 Suckow – frazione del comune tedesco di Ruhner Berge
 Georg Adolf Suckow – fisico, chimico, naturalista, mineralogista e ingegnere minerario tedesco
 Wendel Suckow – slittinista statunitense